O Cabeço de Nosso Senhor do Mundo é uma elevação portuguesa situada no concelho de Mortágua, mais propriamente na localidade do Freixo. Também é conhecido como Monte Crasto.

Tem 167 metros acima do nível do mar e no seu topo existe um santuário com o mesmo nome. É local de feiras e de festas.

Mortágua
Montanhas de Portugal
Serras de Portugal